Abbiati ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Abbiati (1814–1890), italienischer Kornettist, Posaunist und Kapellmeister
 Christian Abbiati (* 1977), italienischer Fußballtorhüter

 Dolores Abbiati (1927–2001), italienische Politikerin (PCI)
 Filippo Abbiati (1640–1715), italienischer Maler

 Franco Abbiati (1898–1981), italienischer Komponist, Musikwissenschaftler und -Journalist
 Gabriel Abbiati, italienischer römisch-katholischer Geistlicher